Щасновка — название населённых пунктов на Украине:

 Щасновка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Щасновка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.
 Щасновка — село в Бобровицком районе Черниговской области.